Малая Сергеевка — название населённых пунктов в России:

 Малая Сергеевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Малая Сергеевка — село в Тамалинском районе Пензенской области.